Кубок Литви з футболу 2006 — 18-й розіграш кубкового футбольного турніру в Литві. Титул вперше здобула Судува.

Календар

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|14/18 березня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|17/25 березня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|17/26 березня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|18/25 березня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|18/26 березня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|20/25 березня 2006

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|1/9 квітня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|1/11 квітня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|1 квітня/17 травня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|2/9 квітня 2006

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|13/27 вересня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Литви на soccerway 
 Кубок Литви на rsssf  

2006
Литва